Velika nagrada ZDA 1969 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1969. Odvijala se je 5. oktobra 1969.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 108
| 1:57:56,84
| 1
| 9
|-
! 2
| 18
|  Piers Courage
| Brabham-Ford
| 108
| + 46,99 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 14
|  John Surtees
| BRM
| 106
| +2 kroga
| 11
| 4
|-
! 4
| 8
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 106
| +2 kroga
| 18
| 3
|-
! 5
| 12
|  Pedro Rodriguez
| Ferrari
| 101
| +7 krogov
| 12
| 2
|-
! 6
| 19
|  Silvio Moser
| Brabham-Ford
| 98
| +10 krogov
| 17
| 1
|-
! NC
| 16
|  Johnny Servoz-Gavin
| Matra-Ford
| 92
| +16 krogov
| 15
|  
|-
! Ods
| 2
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 90
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jacky Ickx
| Brabham-Ford
| 77
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 22
|  George Eaton
| BRM
| 76
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 72
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 5
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 52
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 35
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 21
|  Pete Lovely
| Lotus-Ford
| 25
| Pog. gred
| 16
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jackie Oliver
| BRM
| 23
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 3
| Gorivo
| 13
|  
|-
! Ods
| 9
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 3
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 6
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 0
| Motor
| 6
|  
|}

Formula 1 sezona 1969
1969